La temporada 1980-81 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la 23.ª edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino. La final se jugó el 18 de marzo de 1981 en Saint-Nazaire (Loira Atlántico). Albania participó por primera vez. 

Tras no inscribirse en las tres ediciones anteriores, el Daugava Riga ganó su 17ª Copa de Europa. En la final se enfrentó al Estrella Roja de Belgrado, que había eliminado en semifinales al vigente campeón, el Accorsi Torino.

Resultados

1ª Fase previa
 (97-62, 100-47) Politehnica Bucarest 197-109 DSI Ankara
 (75-50, 78-65) Wisla Cracovia 153-115 Stade Français
 (96-64, 96-67) Budapest SE 192-131 Flamurtari Vlorë
 (104-47, 55-39) UBSC Viena 159-86 Sporting Atenas
 (94-77, 86-77) Sparta Praga 180-154 BBC Koksijde
 (84-50, 80-34) Picadero Barcelona 164-84 CIF Lisboa
 (67-56, 59-58) Delta Amsterdam 126-114 Agon Düsseldorf

2ª Fase previa
 (90-74, 65-80) Politehnica Bucarest 155-154 Wisla Cracovia
 (76-87, 79-46) Budapest SE 155-133 UBSC Viena
 (73-42, 76-53) Sparta Praga 149-95 Picadero Barcelona
 (78-47, 83-61) Delta Amsterdam 161-108 Elitzur Tel Aviv

Cuartos de final
Grupo A
 Daugava 68-35 88-55 Politehnica // Torino 75-72 76-74 Budapest
 Daugava 86-61 88-36 Budapest // Torino 72-63 70-76 Politehnica
 Daugava 83-53 96-48 Torino // Politehnica 82-72 59-61 Budapest
 (6 - 0 --- 509-288) 1. Daugava Riga (3 - 3 --- 394-464) 2. Accorsi Torino (2 - 4 --- 370-431) 3. Politehnica Bucarest 
 (1 - 5 --- 376-466) 4. Budapest SE
Grupo B
 Estrella Roja 69-55 70-53 Sparta // Levski 83-54 70-41 Delta
 Estrella Roja 92-76 71-67 Delta // Levski 71-90 72-59 Sparta
 Estrella Roja 70-57 81-82 Levski // Sparta 71-47 87-53 Delta
 (5 - 1 --- 453-400) 1. Estrella Roja de Belgrado (4 - 2 --- 445-395) 2. Levski Sofia (2 - 4 --- 425-394) 3. Sparta Praga
 (0 - 6 --- 340-474) 4. Delta Amsterdam

Semifinales
 (85-44, 102-65) Daugawa Riga 187-109 Levski Sofia
 (80-63, 96-70) Estrella Roja de Belgrado 176-133 Accorsi Torino

Final
 Daugava Riga 83-65 Estrella Roja de Belgrado

Clasificación
 01.  Daugava Riga'''

 02.  Estrella Roja de Belgrado
 
 03.  Accorsi Torino
 04.  Levski Sofia

 05.  Sparta Praga
 06.  Politehnica Bucarest
 07.  Budapest SE
 08.  Delta Amsterdam

 09.  Wisla Cracovia
 10.  UBSC Viena
 11.  Elitzur Tel Aviv
 12.  Picadero Barcelona

 13.  Agon Düsseldorf
 14.  BBC Koksijde
 15.  Stade Français
 16.  Flamurtari Vlorë
 17.  UBSC Viena
 18.  CIF Lisboa
 19.  DSI Ankara

Referencias

Baloncesto en 1980
Baloncesto en 1981
Euroliga Femenina